Карваляйш () — португальська власна назва.

Топоніми

Карваляйш (Мірандела) — парафія.
 Карваляйш (Сан-Педру-ду-Сул) — парафія.